Ниже приведён список городов Азии с населением более миллиона человек. Столицы выделены полужирным шрифтом. Численность населения дана в тысячах жителей.

Список

См. также 
 Список городов-миллионеров Австралии и Океании
 Список городов-миллионеров Северной Америки
 Список городов-миллионеров Южной Америки
 Города Европы с населением более 500 тысяч человек
 Список городов-миллионеров Африки

Примечания 

Азии
Списки городов Азии